Милена Николова може да се отнася за:
 Милена Николова (Миленита, р. 1975) – българска певица
 Милена Николова (р. 1984) – българска писателка